Rehum ist der Name folgender Personen:
 Rehum (Rückkehrer), Rückkehrer aus dem Babylonischen Exil
 Rehum (Befehlshaber), Befehlshaber Samarias